Дворје може бити:

 Дворје (Моравче), насељено мјесто у општини Моравче, Република Словенија
 Дворје (Цекље на Горењскем), насељено мјесто у општини Цекље на Горењскем, Република Словенија

Види још 
 Двориште
 Дворац
 Двор (вишезначна одредница)
 Дворови
 Двори